Le Bulu est une langue parlée au Cameroun.
 Les Bulus sont un groupe ethnique du Cameroun.
 Bulu, une localité du Cameroun.